Kleine Oostwolderpolder (Westerkwartier)
Kleine Oostwolderpolder (Duurswold)